«Ray of Light» — сьомий студійний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 9 березня 1998 року лейблами Maverick і Warner Bros.

Списки композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни
Альбоми Maverick Records
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone